Примаченко — фамилия. Известные носители:

 Примаченко, Мария Авксентьевна (1909—1997) — украинская народная художница. Народный художник УССР. Представительница «народного примитива».
 Примаченко, Пётр Степанович (1916—2002) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.